— 76-й Император Японии, синтоистское божество. Правил с 5 января 1142 по 22 августа 1155 года.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Кодзи (1142—1144)
 Тэнъё (1144—1145)
 Кюан (1145—1151)
 Нимпэй (1151—1154)
 Кюдзю (1154—1156)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список императоров Японии

 27